Sever může být:
 Sever – světová strana
 Sever (výprava) – sovětská letecká výprava do Arktidy v roce 1937
 Sever-2 – sovětské aerosaně z let 1958–1961
 Sever (seriál) – český televizní seriál z roku 2019
 Albert Sever – rakouský politik
 Peter Sever – slovenský spisovatel
 TV Sever – více významů

Externí odkazy